Le patronyme Casely-Hayford est porté par plusieurs personnalités de la même famille :
 Adelaide Casely-Hayford, née Smith (1868-1960), femme de lettres sierraléonaise,
 J. E. Casely Hayford (1866-1930), journaliste ghanéen, époux de la précédente,
 Gladys Casely-Hayford (1904-1950, femme de lettres sierraléonaise, fille des précédents.